Kneschke ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Kneschke (1902–1979), deutscher Mathematiker und Lehrbuchautor 
 Julius Emil Kneschke (1835–1906), deutscher Lehrer, Redakteur (Mitarbeiter an der ADB) und Schriftsteller 
 Ernst Heinrich Kneschke (1798–1869), deutscher Heraldiker, Augenarzt und Schriftsteller 
 Johann Gottfried Kneschke (1766–1825), deutscher Pädagoge 
 Karl Kneschke (1898–1959), deutscher Politiker (KPTSch/SED), Jugend- und Kulturfunktionär
 Martha Kneschke (1866–1947), deutsche Schriftstellerin